Пётр Иванович Кривцов — колыванский купец.

Биография 
В 1901 году был членом делегации арендаторов для подачи прошения о наделении Новониколаевского посёлка выгонными и усадебными землями.

В 1903 году — уполномоченный собрания учредителей Новониколаевского общества любителей конского дела и скачек.

В Новониколаевске Кривцов был доверителем колыванского купца Н. Т. Орлова, промышлявшего скобяными и галантерейными изделиями.

Недвижимость 
В 1904 году недвижимость Кривцова оценивали в 4000 рублей.

Семья 
В 1912 году брат купца И. И. Кривцов предположительно вёл мясоторговлю на Базарной площади Новониколаевска.

Литература 

Купцы Новониколаевска